Пётр Серге́евич Вельями́нов (7 декабря 1926, Москва, СССР — 14 июня 2009, Санкт-Петербург, Россия) — советский и российский актёр театра и кино. Народный артист РСФСР (1985).

Биография 
Родился 7 декабря 1926 года в Москве, в семье потомственного военного из древнего дворянского рода Вельяминовых.

Отец Сергей Петрович Вельяминов — внучатый племянник известных в XIX веке генералов Ивана и Алексея Вельяминовых. Перед революцией окончил Павловское военное училище в Петербурге, в 1918 году вступил в Красную Армию, входил в состав высшего командования Красной армии. Был арестован в 1930 году, в 1936 освобождён, в 1941 ушел на фронт добровольцем, в 1944 во время отпуска домой снова арестован. Мать — Татьяна Дивнова из дворянского рода поляков Фурса-Жарковичей, была арестована в декабре 1943 и сослана.

31 марта 1943 года 16-летний Пётр был арестован по обвинению «в участии в антисоветской организации „Возрождение России“», был приговорён по 58-й статье к 10 годам исправительных работ и отправлен в пересыльный лагерь в Котласе. По словам драматурга В. С. Фрида, находившегося под следствием в лубянской тюрьме одновременно с отцом Вельяминова, 17-летний Пётр был арестован по одному делу с отцом — бывшим царским офицером.

В лагере до Петра Сергеевича дошла весть об аресте матери. Он был так потрясён известием, что вскрыл себе вены, однако юношу удалось спасти.

9 апреля 1952 года был освобождён (в лагере провёл 9 лет и 9 дней). После освобождения из лагерей Вельяминов три года прожил в Абакане, сначала работая на лесосплаве, а позже устроившись в местный театр. Родители были освобождены в 1953 и реабилитированы в 1956.

Играть начал в самодеятельности, где пел, читал стихи, а также исполнил свою первую роль — Максима Кошкина в «Любови Яровой».

С 1952 года — актёр драматического театра в Абакане, с 1955 года — Тюменского областного драматического театра. Работал также в театрах Дзержинска, Новочеркасска, Чебоксар, Иваново, Перми и Свердловска. Именно в Свердловском театре Петра Вельяминова увидели Валерий Усков и Владимир Краснопольский и пригласили сниматься в многосерийной ленте «Тени исчезают в полдень» в роли председателя колхоза Захара Большакова.

В 1972 году после успеха фильма «Тени исчезают в полдень» Пётр Вельяминов переехал в Москву и присоединился к труппе «Современника», в котором Вельяминов сыграл в первом режиссёрском спектакле Г. Б. Волчек «Восхождение на Фудзияму» и во многих других постановках. В 1974 году перешёл в Театр-студию киноактёра.

В 1984 году был реабилитирован.

В 1995 году вступил в петербургскую масонскую ложу «Астрея» № 3 (ВЛР). Дошёл до второй степени — подмастерья. Информация о том, как долго пребывал он в ложе, не сохранилась.

С  жил и работал в Санкт-Петербурге, играя в Санкт-Петербургском академическом театре комедии имени Н. П. Акимова.

Преподавал в Балтийском институте экологии, политики и права на кафедре актёрского мастерства театрального факультета.

Являлся попечителем строительства приюта для бездомных животных в Санкт-Петербурге.

В 2006 году у Вельяминова появились признаки болезни Паркинсона. 

Скончался на 83-м году жизни 14 июня 2009 года в 01 час 50 минут ночи в Санкт-Петербурге от пневмонии. Прощание состоялось 17 июня 2009 года в театре комедии, в тот же день был похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища в Санкт-Петербурге.

Семейная жизнь 

 Первая жена (с 1953): Людмила Алексеевна Вельяминова (урождённая Нюхалова; 1923–2012), актриса, Заслуженная артистка РСФСР.
 Вторая жена (1963–1971): Галина Гришина. От этого брака — сын Сергей (род. 1964) и дочь Ирина (род. 1968).
 Третья жена: Галина Добровольская (род. 1934), актриса. Брак оказался коротким.
 Четвёртая жена: Елена Маневич (художница и дизайнер), дочь киноведа Иосифа Маневича; у неё от первого брака — сын Михаил, которого усыновил Пётр Вельяминов.
 Пятая жена: Татьяна Танакова, работала в банке, после вступления в брак в 1988 году стала домохозяйкой; брак бездетный.

У Петра Вельяминова — трое детей: Екатерина (от первого), Сергей и Ирина (от второго); все выбрали актёрскую профессию.

 Дочь Екатерина Вельяминова — актриса Омского ТЮЗа, заслуженная артистка России. 
 Сын Сергей Вельяминов окончил школу-студию МХАТ (1991, курс Василия Маркова).
 Дочь Ирина Вельяминова училась в Щукинском училище.

Пётр Вельяминов о себе 
«Я — счастливый человек, потому что тяжёлая ситуация не сломила меня. До 1950-х годов в лагерях не было разделения на уголовников, дезертиров и политических. Но так получилось, что рядом со мной всегда оказывался человек, который меня спасал. Когда я попал на Урале на строительство гидролизного завода в бригаду малолеток-уголовников, я уже окончательно обессилел — весил 47 килограммов. С дистрофией меня поместили в лазарет. Начальница больницы тоже была москвичкой, и, как оказалось, её дочь училась со мной в одной школе. Благодаря этой женщине я тогда и выжил. Я работал на лесосплаве, бригадиром плотников, нормировщиком. Нормировщик Кармазин, который «держал» в лагере весь механический завод, говорил мне: «Ну, чего ты пойдёшь в этот джаз? Песенки петь „До свиданья, мама, не горюй“? Занимайся этой профессией, и ты будешь сыт и пьян». Но я ушёл в оркестр, который сопровождал заключённых на работу, играл на барабане. Музыкальное образование имелось — четыре года музыкальной школы по классу скрипки».

Признание и награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (6 февраля 2007 года) — за большой вклад в развитие отечественного театрального и кинематографического искусства, многолетнюю творческую деятельность
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (5 июня 2003 года) — за большой вклад в развитие театрального искусства
 Народный артист РСФСР (1985 год)
 Почётное звание «Заслуженный артист РСФСР» (31 декабря 1976 года) — за заслуги в области советского киноискусства
 Народный артист Чувашской Республики.
 Государственная премия СССР (1979 год) — за исполнение роли Поликарпа Матвеевича Кружилина в телесериале «Вечный зов»

Творчество

Роли в театре

Пермский областной драматический театр (1967 — 1969) 
  — «Царь Фёдор Иоаннович» А. К. Толстого. Постановка И. Т. Бобылёва — Борис Годунов

Московский театр «Современник» (1972 — 1974) 
  — «Погода на завтра» М. Шатрова

Академический театр комедии им. Н. П. Акимова 
 «Мужчины в её жизни»

Фильмография 

 1971 — Тени исчезают в полдень — Захар Захарович Большаков
 1972 — Командир счастливой «Щуки» — командир Алексей Петрович Строгов
 1972 — Иванов катер — Иван Трофимович Бурлаков
 1973 — Здесь наш дом — Рябинин
 1973 — Вечный зов — Поликарп Матвеевич Кружилин
 1974 — Скворец и Лира — Фёдор Греков, он же «Скворец»
 1974 — Повесть о человеческом сердце — Иван Андреевич, чиновник
 1976 — Освобождение Праги / Osvobození Prahy — генерал Лелюшенко
 1976 — Сладкая женщина — Николай Егорович Кушаков, муж Анны
 1976 — Спроси себя — Щербак
 1977 — Гонки без финиша — Мещерников
 1977 — Воскресная ночь — Георгий Максимович Новицкий
 1977 — Переезд — водитель
 1977 — Пыль под солнцем — Михаил Муравьёв
 1978 — На горе стоит гора — Лосев
 1978 — Встреча в конце зимы — Васильевич
 1978 — Голубка — Шаров
 1978 — Я хочу вас видеть / (Ich will euch sehen, ГДР) — полковник Григорий
 1978 — Версия полковника Зорина — генерал Пётр Степанович Курбатов
 1979 — Пираты XX века — капитан Иван Ильич
 1979 — Опасные друзья — замполит, майор Николай Калинин
 1979 — Поэма о крыльях — Дмитрий Степанович Орлов
 1979 — Время выбрало нас — Бутевич
 1980 — Ночное происшествие — следователь Сергей Петрович Митин
 1980 — Дым Отечества — Василий Ломоносов
 1980 — Такие же, как мы!
 1980 — Против течения — Соболь
 1981 — Ярослав Мудрый — князь Владимир
 1981 — Отставной козы барабанщик — речник
 1981 — В начале игры — директор футбольного клуба Николай Петрович Селиванов
 1982 — Возвращение резидента — генерал КГБ Пётр Иванович Лукин
 1982 — Нас венчали не в церкви — Отец Василий
 1982 — Срочно… Секретно… Губчека — капитан Кандоуров
 1983 — Набат — Василий Кузьмич Петров
 1984 — И прекрасный миг победы
 1984 — Челюскинцы — капитан Владимир Иванович Воронин
 1985 — Встретимся в метро — начальник «Ленметростроя» Андрей Иванович Зарубин
 1986 — Железное поле — фронтовик Владимир Фёдорович Бобылёв
 1986 — Знаю только я — Шереметьев, архитектор, член-корреспондент АН СССР
 1986 — 55 градусов ниже нуля — Иван Петрович Кузнецов
 1986 — Конец операции «Резидент» — генерал КГБ Лукин
 1987 — Случай из газетной практики — Подберёзов (озвучил актёр Павел Морозенко)
 1987 — Среда обитания — полковник милиции Корнилов
 1987 — Ускорение — Карналь
 1988 — Гражданский иск — Бутов
 1989 — В знак протеста — Пугачёв
 1989 — Стеклянный лабиринт — дядя Володя
 1989 — Сувенир для прокурора — Глеб Артемьевич Самсонов, директор завода
 1990 — Прости нас, мачеха Россия — Михаил Эрастович Осмоловский, полковник КГБ
 1991 — Хищники — участковый Арсений Николаевич Резвых
 1992 — Полёт ночной бабочки
 1992 — Фиктивный брак — дядя Семён
 1993 — Налётъ — отец Стёпы
 1993 — Серые волки — Н. Г. Игнатов
 1993 — Заложники «Дьявола» — прокурор Борис Иванович Рыбкин
 1994 — Воровка — отец Валеры
 1995 — Зимняя вишня 3 — отец Ольги
 1996 — Ермак — поп Милентий
 1998 — Я первый тебя увидел — Сергей Сергеевич Говорков, красный командир
 1999 — Агент национальной безопасности (12 серия «Транзит») — Раджа, торговец оружием (застрелен спецназовцами)
 1999 — Под луной — Пётр
 2000 — Бандитский Петербург. Фильм 2. Адвокат — Егор Федосеевич Алексеев
 2002 — Время любить — отец Даши
 2002 — Чёрный мяч
 2003 — Игра без правил — священник
 2005 — Казароза — Свечников
 2007 — Луна в зените — Борис Анреп

Телеспектакли 
 1986 — Два взгляда из одного кабинета — второй секретарь обкома Иван Петрович Стрешнев
 1987 — Мегрэ у министра — министр Пуан

Примечания

Документалистика 
 Документальный фильм «Пётр Вельяминов. Тени исчезают». — Россия, 2007.
 Документальный фильм «Пётр Вельяминов. Под завесой тайны». — Россия, 2016.

Ссылки 

 Вельяминов Пётр Сергеевич на сайте «Актёры советского и российского кино»
 Пётр Вельяминов на сайте «Наше кино»
 Пётр Вельямнов на сайте РИА Новости
 Пётр Вельяминов на сайте zwezda.ru

Персоналии:Театр Современник
Персоналии:Театр Комедии
Персоналии:Тюменский драматический театр
Персоналии:Русский драматический театр (Чебоксары)
Реабилитированные в СССР
Театральные педагоги России
Масоны ВЛР
Похороненные на Литераторских мостках
Пётр Сергеевич
Умершие от пневмонии
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР